ЦУС — центр управления сетью (сетями) у оператора связи
 ЦУС — центр услуг связи
 ЦУС — центральный узел связи
 ЦУС — цифровое управление строительством (облачный сервис)